Enrique Beaufort (1436 - 1464) fue el tercer duque de Somerset y un destacado líder militar de la casa de Lancaster durante la Guerra de las Dos Rosas. Era hijo de Edmundo Beaufort y Eleanor Beauchamp, hija de Ricardo Beauchamp, conde de Warwick, lo que lo convertía en sobrino de Margarita Beaufort y de Ricardo Neville, conde de Warwick, y tío de Enrique Stafford, duque de Buckingham.

Enrique Beaufort combatió en la primera batalla de San Albano (22 de mayo de 1455), donde él fue herido de gravedad y su padre muerto en combate. Heredó el título y las influencias de su padre en la corte del rey Enrique VI, dirigiendo las victorias de los Lancaster en las batallas de Wakefield y segunda de San Albano, y la decisiva derrota en Towton, debiendo huir a Escocia después de esta última.

Desde su exilio viajó a Francia a negociar ayuda, donde fue arrestado durante un pequeño tiempo, dirigiéndose entonces a Flandes y de ahí de vuelta a Inglaterra vía Escocia. Amotinó a varios castillos de la región de Northumberland, lo que evitó la pacificación del reino por parte del nuevo rey Eduardo IV. Este necesitaba urgentemente derrotar a otros sublevados Lancaster, por lo que después de sitiar y derrotar todos los castillos de Somerset, accedió a su petición de llegar a acuerdo. De esta forma Enrique Beaufort obtuvo el perdón real, logrando ser liberado el 10 de marzo de 1462, y recuperando todos sus títulos y posesiones.

Durante el año siguiente Somerset se mantuvo cercano al rey Eduardo IV, viviendo en su corte y otorgándole consejos militares. Sin embargo, a finales de 1463 se cambió de vuelta al bando de los Lancaster, otorgando ayuda militar clave que permitió el éxito de la invasión de las tropas del depuesto rey Enrique VI y su esposa la reina Margarita de Anjou. Pero producto de las derrotas durante la contraofensiva de Eduardo, en mayo de 1464 fue derrotado en Hexham, tomado prisionero y ahorcado posteriormente. Está enterrado en la Abadía de Hexham.

El duque no tenía descendencia legítima. Tuvo un hijo ilegítimo llamado Carlos Somerset, conde de Worcester.

Ancestros 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Guerra de las Dos Rosas
Casa de Lancaster
Nacidos en Londres
Duques de Somerset